Daniel Anderson (1943) – cestista statunitense
Daniel Anderson (1951) – cestista statunitense
Daniel Anderson – calciatore anguillano
Daniel Anderson – musicista e produttore discografico statunitense, membro degli Idiot Pilot

Pagine correlate
Dan Anderson
Daniel Andersson (disambigua)